{{Grand Slam versenyszám infobox
|év = 1983
|torna = Australian Open
|versenyszám = férfi egyes
|kép = 
|képméret = 
|képaláírás = 
|győztes =  Mats Wilander
}}

Az 1983-as Australian Open férfi versenyét a svéd Mats Wilander nyerte csehszlovák Ivan Lendl előtt.

 Kiemeltek 

  Ivan Lendl, (Döntős)
  John McEnroe, (Elődöntős)
  Mats Wilander, (Bajnok)'  Eliot Teltscher, (Negyeddöntő)  Johan Kriek, (Negyeddöntő)  Vitas Gerulaitis, (Második kör)  Tomas Smid, (Negyeddöntő)  Anders Jarryd, (Negyedik kör)''

  Henrik Sundstrom, (Második kör)
 -
  Brian Teacher, (Harmadik kör)
  Hank Pfister, (Második kör)
  Chris Lewis, (Harmadik kör)
  Steve Denton, (Harmadik kör)
  Tim Mayotte, (Elődöntő)
  Paul McNamee, (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1